Suhi Dol je ime več naselij:
 Suhi Dol, Slovenija
 Suhi Dol, Srbija (glej tudi Suvi dol, Suvi do ter Mokri dol (BiH) in Mokri do, Črna gora)